Vordere Karlesspitze (Ötztaler Alpen), een 3230 meter hoge berg in de Ötztaler Alpen op de Oostenrijk-Italiaanse grens.
Vordere Karlesspitze (Stubaier Alpen), een 2574 meter hoge berg in de Stubaier Alpen in de Oostenrijkse deelstaat Tirol.